Васильевский — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Васильевский, Василий Григорьевич (1838—1899) — российский византинист, академик Императорской Санкт-Петербургской академии наук (1890).
 Васильевский, Николай Иванович (1884—1950) — русский советский миколог и фитопатолог, ботаник, биолог, доктор биологических наук.
 Васильевский, Павел Иванович (1881—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Васильевский, Руслан Сергеевич (1933—2011) — российский историк, археолог и этнограф.

Топоним

Белоруссия 
 Васильевский — посёлок в Чечерском районе Гомельской области.

Россия 
Населённые пункты
 Васильевский — хутор в Кугарчинском районе Башкортостана.
 Васильевский — упразднённый в 2005 году посёлок Черкасского сельсовета Уфимского района Республики Башкортостан.
 Васильевский — посёлок в Меленковском районе Владимирской области.
 Васильевский — хутор в Котельниковском районе Волгоградской области.
 Васильевский — посёлок в Таловском районе Воронежской области.
 Васильевский — посёлок в Бодайбинском районе Иркутской области.
 Васильевский — посёлок в Омутнинском районе Кировской области.
 Васильевский — хутор в Абинском районе Краснодарского края.
 Васильевский — посёлок в Касторенском районе Курской области.
 Васильевский — посёлок в Чулымском районе Новосибирской области.
 Васильевский — посёлок в Болховском районе Орловской области.
 Васильевский — посёлок в Верховском районе Орловской области.
 Васильевский — посёлок в Дмитровском районе Орловской области.
 Васильевский — хутор в Белокалитвинском районе Ростовской области.
 Васильевский — посёлок в Каменском районе Ростовской области.
 Васильевский — посёлок в Калининском районе Саратовской области.
 Васильевский — хутор в Кочубеевском районе Ставропольского края.
 Васильевский — посёлок в Венёвском районе Тульской области.
 Васильевский — посёлок в Киреевском районе Тульской области.
Другое
 Васильевский — микрорайон города Ржев Тверской области.
 Васильевский — муниципальный округ № 8 в составе Василеостровского района Санкт-Петербурга.

Украина 

Васильевский — до 1964 г. название села Полесское в Середино-Будском районе Сумской области.

См. также 
 Васильевский Мох
 Васильевский Хутор
 Разъезд Васильевский
 Хоботец Васильевский
 
 Площадь Васильевский Спуск
 Васильевский район
 Васильевский луг